

Géographie

Dans l'histoire 
 Pagus de Brabant (pagus Bracbatensis), jusqu'au 
 Landgraviat de Brabant, à partir de 1085/1086
 Duché de Brabant, à partir de 1183/1184
 Liste des ducs et duchesses de Brabant
 Liste des épouses des comtes et ducs de Brabant
 Maison de Brabant, issue de la famille des Régnier de noblesse lotharingienne
 Geneviève de Brabant, une héroïne dont l'histoire inspira l'opéra-bouffe homonyme à Jacques Offenbach

Usage contemporain 
Le Brabant est une région géographique à cheval sur la Belgique et les Pays-Bas. Il couvre une surface de  et compte une population d'environ 7,4 millions d'habitants (dont 1,4 million de francophones). Il est découpé aujourd'hui en plusieurs provinces :
 la province du Brabant-Méridional (Zuid-Brabant en néerlandais), une province du Royaume uni des Pays-Bas (existant de 1815 à 1830), qui deviendra :
 la province de Brabant, ancienne province de Belgique, remplacée depuis 1995 par deux nouvelles provinces et une région autonome :
 la province du Brabant wallon en Région wallonne,
 la province du Brabant flamand (Vlaams-Brabant en néerlandais) en Région flamande,
 la Région de Bruxelles-Capitale ;
 la province d'Anvers (Provincie Antwerpen en néerlandais) en Région flamande ;
 la province du Brabant-Septentrional (Noord-Brabant en néerlandais), province des Pays-Bas.

Communes françaises 

 Brabant-en-Argonne, ancienne commune française de la Meuse, aujourd'hui intégrée à Récicourt ;
 Brabant-sur-Meuse, commune française de la Meuse ;
 Brabant-le-Roi, commune française de la Meuse ;
 Brabant-lès-Villers, de 1973 à 1982 nom de la commune française issue de la fusion entre Brabant-le-Roi et Villers-aux-Vents.

Nom de famille 
 Famille de Brabant

Personnalités 

 Siger de Brabant, universitaire médiéval ;
 Jean-Baptiste Brabant (1802-1872), homme politique belge, bourgmestre de Namur ;
 Jules Eugène Amédée François Brabant (1814-1891), maire de Cambrai (Second Empire), député du Nord (1871-1876) ;
 Dominique Brabant (1948-), cinéaste et directeur de la photographie français :
 .

Autres usages 
 Col du Brabant, à La Bresse dans les Vosges
 Domaine skiable du Brabant, à La Bresse dans les Vosges
 Doyenné Brabant, dans l'évêché de Liège
 Brabant, un village dans le département d'Alba, en Transylvanie, Roumanie
 Île Brabant, un île dans l'Archipel Palmer en Antarctique ;
 Morne Brabant, une montagne du Sud-Ouest de l'île Maurice, classée patrimoine mondial par l’UNESCO depuis le 
 
 
 Brabant, une charrue destinée au labour à plat
 District Brabant, le regroupement des clubs de rugby de la région bruxelloise et du Brabant wallon
 Brabant (où TEE signifie Trans-Europ-Express), un train reliant Paris à Bruxelles
 Tueries du Brabant, dans les années 1980